Lewis River ist der Name folgender Flüsse:

 Lewis River (Alaska), Fluss zum Cock Inlet
 Lewis River (Washington), Nebenfluss des Columbia River
 Lewis River (Snake River), Fluss in Wyoming, Vereinigte Staaten
 Lewis River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 früherer Name des Snake River (Columbia River)